Кияты:
 Кияты (монголы) — один из древнейших монгольских родов.
Кияты (тюрки) — тюркский род.